Birreria – termine a volte erroneamente utilizzato per designare più propriamente il Birrificio ovvero un impianto di produzione di birra
 Birreria – locale dove si vende e si consuma la birra

Altri progetti